Dominici steht für:
 Dominici (Band), italienisch-US-amerikanische Band
 Dominici (Merkurkrater), Merkurkrater

Dominici oder De Dominici ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Dominici (1737–1794), italienischer Maler
 Arturo Dominici (1916–1992), italienischer Schauspieler
 Bernardo De Dominici (1683–1759), italienischer Maler und Kunsthistoriker
 Christophe Dominici (1972–2020), französischer Rugby-Union-Spieler 
 Ernesto Dominici (1893–1953), italienischer Opernsänger (Bass)
 Eva De Dominici (* 1995), argentinische Schauspielerin
 Franca Dominici (1907–1997), italienische Schauspielerin
 Francesco Dominici (1885–1968), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Gaston Dominici (1877–1965), französischer Landwirt und Mörder
 Giampaolo De Dominici (1680–1758), italienischer Schauspieler, Musiker, Sänger und Komponist
 Giovanni Dominici (1356–1419), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Dubrovnik
 Maria de Dominici (1645–1703), maltesische Malerin, Bildhauerin und Karmelitinnen-Terziarin
 Paolo Dominici (Architekt) (um 1555–1618), Bildhauer, Architekt 
 Raimondo De Dominici (1645–1705), maltesisch-italienischer Maler

Siehe auch:
 Dominicis
 Dominichi
 Domenici
 missi dominici